

Patronyme 
 František Ženíšek (1849-1916), peintre tchèque
 Ladislav Ženíšek (1904-1985), joueur et entraîneur de football tchécoslovaque